Ёлкино — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Ундинское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, в правобережной части долины реки Унды, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северо-востоку от города Балей. Абсолютная высота — 627 метров над уровнем моря. Через Ёлкино проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Было основано в XVIII веке крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. С 1851 года поселение вошло в состав станицы Ундинской Забайкальского казачьего войска. Входило в состав 3-го военного отдела ЗКВ. В 1931 году в Ёлкино был организован колхоз.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 148 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют фельдшерский пункт и сельский клуб.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Заречная
 ул. Октябрьская

Примечания 

Населённые пункты Балейского района